Carl Lange peut désigner :

 Carl Lange (1819-1887), conducteur de bateau allemand ;
 Carl Lange (1828-1900), architecte danois ;
 Carl Lange (1834-1900), médecin et psychologue danois ;
 Carl Lange (1884-1956), peintre allemand ;
 Carl Lange (1885-1959), écrivain allemand ;
 Carl Lange (1909-1999), acteur allemand.

Voir aussi 

 Carl Mathieu Lange (1905-1992), musicien et chef d'orchestre allemand ;
 Carl Viggo Lange (1904-1999), médecin et homme politique norvégien.